Swofford ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Swofford (* 1970), US-amerikanischer Soldat und Autor
 John Swofford (* 1945), US-amerikanischer Sportfunktionär
 Scott Swofford, US-amerikanischer Filmproduzent
 William Oliver Swofford (1945–2000), US-amerikanischer Sänger, siehe Oliver (Sänger)